René-Lucien Picandet, le  d'Orléans, né à Durdat-Larequille (Allier).
 Martin Picandet, alias Martin Solveig, un DJ français.

Ce patronyme se rencontre en particulier dans la Combraille bourbonnaise.